Bogoljubow ( Боголюбов;  Bogolyubov) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Bogoljubow (1900–1956), sowjetischer General
 Alexei Petrowitsch Bogoljubow (1824–1896), russischer Landschaftsmaler
 Efim Bogoljubow (1889–1952), russisch-deutscher Schachgroßmeister
 Hennadij Boholjubow (* 1962), ukrainischer Unternehmer
 Michail Nikolajewitsch Bogoljubow (1918–2010), sowjetischer Iranist

 Weniamin Jakowlewitsch Bogoljubow (1895–1954), russisch-sowjetischer Bildhauer
 Wladimir Bogoljubow (* 1954), sowjetischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 BPHZ-Theorem (Bogoljubow-Parasjuk-Hepp-Zimmermann-Theorem)
 Bogoljubow-Goldmedaille
 Bogoljubow – Aljechin, Hastings 1922
 Bogoljubow-Indische Verteidigung